Bruno Battisti D'Amario – compositore, chitarrista e insegnante italiano
 Elena D'Amario – ballerina italiana
 Sara D'Amario – attrice e scrittrice italiana
 Stefania D'Amario – attrice italiana
 Tony D'Amario – attore francese